Подводные лодки типа «Суифтшюр» () — серия британских атомных подводных лодок. Были созданы на основе подводных лодок типов «Вэлиант»/«Черчилль», но отличались от них существенно переработанной конструкцией корпуса. С 1969 по 1981 год на верфях фирмы Vickers Shipbuilding and Engineering Ltd было построено 6 подводных лодок типа «Суифтшюр». В 1990-х — начале 2000-х годов все оставшиеся в строю лодки этого типа прошли ряд модернизаций, однако в связи с выработкой ресурса и заменой более современными типами «Трафальгар» и «Астьют», в 2000-е годы они стали постепенно сниматься с вооружения. По состоянию на начало 2011 года, в строю не осталось лодок этого типа.

Представители

Происшествия 
 В конце 1981 года в водах Арктики HMS Sceptre (S104) столкнулась с неизвестной советской субмариной, потеряв акустический контакт с ней за полчаса до столкновения.
 26 мая 2008 года в Красном море произошло столкновение HMS Superb (S109) со скалами, никто из 112 членов экипажа не пострадал. Было повреждено сонарное оборудование. На момент столкновения срок службы подлодки составил около 32 лет.

См. также 
 Броненосцы типа «Суифтшюр» (1903)

Примечания

Литература

Ссылки 
 youtube.ru // Nobody showers at the submarine

Подводные лодки типа «Суифтшюр»